Caterina I d'Empúries
 Caterina I de Navarra
 Caterina I de Rússia